Gladiatore – lottatore dell'antica Roma
 Gladiatore – insetto dell'ordine Mantophasmatodea

Fumetti 

 Gladiatore – personaggio dei fumetti Marvel Comics, ex-avversario di Devil
 Gladiatore – personaggio dei fumetti Marvel Comics, Pretore della Guardia Imperiale dell'Impero Shi'ar

Film 

 Il gladiatore invincibile – film TV del 1961 diretto da Alberto De Martino
 Il gladiatore di Roma – film TV del 1962 diretto da Mario Costa
 Il gladiatore che sfidò l'impero – film TV del 1965 diretto da Domenico Paolella
 Il gladiatore – film di Ridley Scott nel 2000
 Gladiatori di Roma – film d'animazione del 2012 diretto da Iginio Straffi

Pagine correlate 
Gladiator